

Sigle 
 Repubblica Popolare di Bulgaria

Codici 
 RPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roper Bar (Australia)

Altro 
 RPB – sigla automobilistica internazionale del Benin